Catharsis (от греч. catharsis — очищение) — девятый полноформатный студийный альбом американской грув-метал группы Machine Head, релиз которого состоялся в январе 2018 года. Сведением и мастерингом занимался Зак Орен в студии Sharkbite в Окленде.

Название и обложка грядущего альбома были сообщены группой во второй половине сентября 2017 года. В это же время на официальном youtube-канале были выложены трейлеры с датами туров по Северной Америке, Великобритании и Европе.

Фронтмен группы Робб Флинн сообщил, что на альбоме будет 15 песен: «Материал получился очень разнообразным и мелодичным». Фанатов ожидает одна полностью акустическая песня под названием «Behind the Mask» и даже немного хип-хопа. Также он добавил, что «Catharsis» по звучанию напоминает совмещение «The Burning Red» с «Burn My Eyes» или «The Blackening», но более мелодичное.

В октябре 2017 года стартовали съёмки видеоклипа на одноименную песню с альбома.

Список композиций

Участники записи 
 Machine Head
 Робб Флинн — ритм-гитара, соло-гитара, вокал
 Фил Деммел — ритм-гитара, соло-гитара, бэк-вокал
 Джаред Макичерн — бас-гитара, бэк-вокал
 Дейв МакКлейн — ударные

 Производство
 Зак Орен — мастеринг

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Machine Head
Альбомы альтернативного метала